Гоглина — деревня в Армизонском районе Тюменской области России. Входит в состав Южно-Дубровинского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи» 1871 года издания (по сведениям 1868—1869 годов) населённый пункт упомянут как казённая деревня Ишимского округа Тобольской губернии, при озере Гоглинове, расположенная в 161 версте от окружного центра города Ишим. В деревне насчитывалось 45 дворов и проживало 108 человек (56 мужчин и 52 женщины).

В 1926 году в деревне имелось 70 хозяйства и проживало 330 человек (148 мужчин и 182 женщины). В административном отношении входила в состав Бурлаковского сельсовета Армизонского района Ишимского округа Уральской области.

География 
Деревня находится в южной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на южном берегу озера Гоглина, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к югу от села Армизонское, административного центра района. Абсолютная высота — 138 метров над уровнем моря.
Климат
Климат резко континентальный с теплым летом и суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 310 мм. Средняя температура января составляет −18,2 °C, июля — +18,1 °C.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,6 %, женщины — соответственно 46,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % из 30 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Лесная).

Примечания 

Населённые пункты Армизонского района